Sandra Klemenschits e Andreja Klepač erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato insieme. La Klemenschits ha fatto coppia con Mona Barthel, ma è stata sconfitta nei quarti di finale, mentre la Klepač ha fatto coppia con María Teresa Torró Flor, ma è stata sconfitta in finale da Karolína e Kristýna Plíšková 4–6, 6–3, [10–6], che hanno così conquistato il titolo.

Teste di serie 

  Julia Görges /  Flavia Pennetta (ritirate)
  Karolína Plíšková /  Kristýna Plíšková (campionesse)
  Gabriela Dabrowski /  Alicja Rosolska (primo turno)

  Kristina Barrois /  Eléni Daniilídou (semifinale)
  Andreja Klepač /  María Teresa Torró Flor (finale)

Tabellone

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Gastein Ladies 2014
WTA Tour 2014